

Patronyme 
 Joseph Ribet (1879-1916), homme politique français ;
 Kenneth Alan Ribet (né en 1948), mathématicien américain.

Surnom 
 Renato Berti dit Ribet (1884-1939), peintre, graveur et illustrateur italien.

Voir aussi 
 René Marcel de Ribet (1894-1967), anatomiste français.